NGC 7493 — звезда в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Рыбы (созвездие)
Звёзды «Нового общего каталога»